Poniżej znajduje się lista odcinków serialu telewizyjnego Miasteczko Twin Peaks – premierowo emitowanego przez amerykańską stację telewizyjną ABC od 8 kwietnia 1990 roku do 10 czerwca 1991 roku. W 2017 roku serial powrócił w postaci miniserii.

Tytuły odcinków 
David Lynch i Mark Frost zdecydowali nie nadawać odcinkom tytułów, a jedynie numery. Wedle numeracji pierwotnej pierwszy odcinek, który jest pilotem serialu, jest nazwany po prostu „Pilot”, a następne odcinki mają numery od 1 do 29. Jednak gdy serial emitowano w Niemczech, stacja emitująca serial zdecydowała się nadać tytuły odcinkom, zaś te tytuły zostały przetłumaczone na język angielski. Odcinki zaś nie są zatytułowane na wydaniu DVD, jednak na stronie oficjalnej Miasteczka Twin Peaks, na portalu stacji CBS już odcinki posiadają tytuły. W Niemczech dwa ostatnie odcinki były emitowane jako jeden i odcinek przedostatni nie został zatytułowany. Fani zdecydowali się mu nadać tytuł Miss Twin Peaks, który to też widnieje na stronie CBS.

Przegląd sezonów

Miasteczko Twin Peaks

Sezon 1 (1990)

Sezon 2 (1990-1991)

Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną (1992)

Twin Peaks (serial telewizyjny 2017)

Sezon 3

Uwagi

Przypisy 

Miasteczko Twin Peaks
Twin Peaks